West Side Story – musical del 1957
 West Side Story – film del 1961 tratto dall'omonimo musical
 West Side Story – album discografico di Manny Albam
 West Side Story – film del 2021 tratto dall'omonimo musical, diretto da Steven Spielberg